Az Úrvalsdeild 1981-es szezonja volt a bajnokság jubileumi, nyolcvanadik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes a Víkingur lett. Ez volt a klub harmadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1981

1981
Izland 1